Salvadiós kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salvadiós (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Salvadiós (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar